«If I Had You» — третий сингл финалиста восьмого сезона шоу American Idol Адама Ламберта с его дебютного альбома For Your Entertainment. Авторами песни стали Макс Мартин, Карл Юхан Шустер (Shellback) и Саван Котеча. Сингл вышел 5 мая 2010 года.

Видеоклип 
Премьера видеоклипа состоялась 14 июня 2010 года на канале VH1. Режиссёром клипа стал Брайан Барбер; стилистика видео была навеяна фестивалем Burning Man, в котором незадолго до этого участвовал Адам Ламберт.. В обзоре MTV клип описывается как «тотальное великое празднование», на котором собрались люди всех рас, цветов, верований и взглядов. По мнению рецензента MTV, видео говорит о том, что «человечество может оставить в стороне все различия и просто танцевать».

В видеоклипе на несколько секунд появляются Эллисон Ираэта,, Kesha, Cheeks, Элисон Портер.

Список композиций 
 Digital EP

 CD сингл

/ Digital EP «The Remixes»

Персонал 
 Авторы песни — Макс Мартин, Shellback (Карл Йохан Шустер), Саван Котеча
 Продюсеры — Макс Мартин, Shellback, Кристиан Лундин
 Клавишные — Макс Мартин, Shellback
 Гитара и бас-гитара — Shellback
 Звукозапись — Макс Мартин, Shellback, Брайан Уорик
 Сведение — Сербан Генеа
 Звукорежиссёр — Джон Хейнс
 Ассистент звукорежиссёра — Тим Робертс

Позиции в чартах 
Песня получила известность в США благодаря живым выступлениям Ламберта в The Ellen DeGeneres Show (19 мая 2010) и The Tonight Show with Jay Leno (21 мая 2010).

По данным на 1 декабря 2010 года, было продано 659000 цифровых копий сингла «If I Had You» в США. Песня заняла 30 место в Billboard Hot 100. Наибольших успехов она добилась в Венгрии, где поднялась на 1 место.

Годовой чарт

Сертификации

Примечания 

Песни, продюсированные Максом Мартином
Песни, написанные Максом Мартином
Синглы Адама Ламберта
Песни, спродюсированные Shellback
Песни, написанные Shellback